Domenico Cantatore (1906-1998) – pittore, illustratore e scrittore italiano
 Tiziano Cantatore (1952) – cantautore e giornalista italiano
 Vicente Cantatore (1935-2021) – ex calciatore e allenatore di calcio argentino naturalizzato cileno
 Vincenzo Cantatore (1971) – ex pugile, attore, opinionista e allenatore di calcio italiano